Brunitura – colorazione superficiale di oggetti metallici (per esempio le armi o parti di esse)
 Brunitura – levigatura delle superfici metalliche effettuata a mano mediante appositi strumenti
 Brunitura – trattamento del cuoio perché assuma un colore più scuro.